Alexander Porochowschtschikow ist der Name folgender Personen:

 Alexander Alexandrowitsch Porochowschtschikow (1892–1941), sowjetischer Konstrukteur
 Alexander Schalwowitsch Porochowschtschikow (1939–2012), russischer Schauspieler und Regisseur